Франсиско Гонзалез има више значења:

 Франсиско Гонзалез (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско Гонзалез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Франсиско Гонзалез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Гонзалез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику